Иоахим Бе́йкелар (, также Bueckelaer; ок. 1530, Антверпен — 1573/1574, там же) — южнонидерландский (фламандский) художник эпохи позднего Возрождения.

Жизнь и творчество 
Иоахим Бейкелар изучал живопись в мастерской своего дяди, Питера Артсена. Здесь он начинает свой творческий путь, в котором пишет преимущественно жанровые сценки на кухне и на рынке, горы снеди, имеющие, как правило, особый подтекст и аллегорическое значение. И. Бейкелар был также автором картин на религиозные сюжеты. Его тетраптих «Четыре элемента» (ныне в Лондонской Национальной галерее) — например, доска «Вода» — соединяет изображение присущих водной стихии элементов, организмов и признаков — и шествующего на заднем плане картины по глади Гефсиманского озера Иисуса Христа. В 1560 году Иоахим Бейкелар становится членом антверпенской гильдии художников (св. Луки).

Творчество И. Бейкелара оказало влияние на работы некоторых художников северной Италии (например, Винченцо Кампи).

Избранные работы 
 Бегство в Египет; холст, масло, 103 × 81 cm, Рококс-хаус, Антверпен
 Базарная сценка; холст, масло, 113 × 81,5 cm, Музей изящных искусств, Будапешт
 Несение креста (1562); дерево, масло, 96,5 × 79 cm, , Музей западного искусства, Токио
 Заколотая свинья (1563); дуб, масло, 114 × 83 cm, музей Вальраф-Рихарц, Кёльн
 На базаре (1564); дерево, масло, 128 × 166 cm, музей им. Пушкина, Москва
 Овощной натюрморт с рыночной торговкой (1564); дуб, масло, 114,8 × 170,5 cm, музей Альте Майстер, Кассель
 Торговка яйцами (1565); дерево, масло, 126 × 81 cm, Королевский музей изящных искусств, Антверпен
 Кухня, с Христом, Мартой и Марией на заднем плане (1566); дерево, масло, 171 × 250 cm, Рейксмузей, Амстердам
 Четыре элемента: земля (1569); дерево, масло, 158,5 × 215 cm, Национальная галерея, Лондон
 Четыре элемента: вода (1569); дерево, масло, 158,5 × 215 cm, Национальная галерея, Лондон
 Четыре элемента: воздух (1570), 157,3 × 215 cm, Национальная галерея, Лондон
 Четыре элемента: огонь (1570); дерево, масло, 157,5 × 215,5 cm, Национальная галерея, Лондон
 Повариха с битой птицей (1574); дерево, масло, 112 × 81 cm, Художественно-исторический музей, Вена
 Торговец дичью и битой птицей; дуб, масло, 114 × 159 cm, музей герцога Антона-Ульриха, Брауншвейг

Литература 
 Wilhelm Adolf Schmidt: Beuckelaer, Joachim. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 2, Duncker & Humblot, Leipzig 1875,

Галерея

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Антверпене
Умершие в 1574 году
Умершие в Антверпене
Художники Фландрии